Diéta (országgyűlés) - a rendi országgyűlés egykori neve
 diéta - a normáltól eltérő étrend (kímélő étrend)